Boboc ist der Familienname folgender Personen:

 Loredana Boboc (* 1984), rumänische Turnerin
 Radu Boboc (* 1999), rumänischer Fußballspieler
 Robert Boboc (* 1995), rumänischer Fußballspieler 

Boboc steht für:
 Boboc (Buzău), Ort im Kreis Buzău, Rumänien